Fuente de las Ranas puede referirse entre otras a una de las siguientes fuentes:

 Fuente de las Ranas: La fuente monumental situada en el Centro de la ciudad española de Albacete. Construida en memoria de Dionisio Guardiola.
 Fuente de las Ranas: La fuente de 1914 ubicada en el parque de María Luisa de Sevilla.
 Fuente de las Ranas: La fuente situada en el Bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México.